Ejer har flere betydninger:

 Ejendomsret
 Ejer (landsby) – landsby nær Ejer Bavnehøj.